Magniflex-Hertekamp: equip ciclista belga de 1970 a 1971, conegut com a Hertekamp-Magniflex
 Magniflex-Van Cauter: equip ciclista belga de 1972, conegut també com a Van Cauter-Magniflex
 Magniflex (equip ciclista 1973-1978): equip ciclista italià de 1973 a 1978, conegut també Magniflex-Torpado i posteriorment com a San Giacomo, Sammontana o Gewiss-Bianchi
 Magniflex-Famcucine: equip ciclista italià de 1979, conegut anteriorment com a Famcucine
 Magniflex-Olmo: equip ciclista italià de 1980 a 1981, conegut també posteriorment com a Atala
 Magniflex-Centroscarpa: equip ciclista italià de 1986 a 1987, conegut també posteriorment com a Alba Cucine o Titanbonifica